L'édition 2021 du tournoi de tennis d'Allemagne se déroule du 14 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La russe Liudmila Samsonova  remporte son  WTA en dominant en finale la suissesse Belinda Bencic.
La paire biélorusse Victoria Azarenka et Aryna Sabalenka remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2021
Allemagne
Compétition de tennis à Berlin
Sport en Allemagne en 2021
Tennis en juin 2021